Nemanja Miletić (16 gennaio 1991) – calciatore serbo
 Nemanja Miletić (26 luglio 1991) – calciatore serbo